Am Hang steht für:

 Am Hang (Roman), Roman des Schweizer Schriftstellers Markus Werner (2004)
 Am Hang (Film), Verfilmung des gleichnamigen Romans durch Markus Imboden (2013)
 Am Hang (Gemeinde Biberbach), Ortsteil von Biberbach, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Am Hang (Gemeinde Aschach), Ortsteil von Aschach an der Steyr, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich